«Эра Героев» () — серия комиксов Marvel Comics. Комикс выходит ежемесячно с апреля 2010 по настоящее время. Серия представляет собой крупномасштабный кроссовер с участием многих супергероев и суперзлодеев мультивселенной Marvel Comics. Сюжет основан на событиях, которые развивались в предыдущие кроссоверы вселенной Marvel: Гражданская Война, Инициатива, Тайное Вторжение, Тёмное правление и Осада.

История создания 
Издатель комиксов Marvel, Дэн Бакли заявил что «Эра Героев» будет более ограничена по своим масштабам, чем предыдущие сюжеты.

Сюжетная линия началась в мае 2010 года в комиксе Avengers #1, в котором показано объединение в одну команду таких героев как Железный человек, Капитан Америка, Тор и Соколиный Глаз.

Сюжет

Комиксы

Новые издания 
Несколько новых серий, которые несут сюжетную основу Эры Героев:
 Atlas
 The Avengers
 Avengers Academy
 Black Widow
 New Avengers
 Secret Avengers
 Young Allies
 Hawkeye & Mockingbird

Ограниченные издания 
 Age of Heroes
 Astonishing Spider-Man & Wolverine
 Avengers: The Children’s Crusade
 The Heroic Age: Prince of Power
 Avengers Prime
 Steve Rogers: Super-Soldier
 One Month to Live

Одиночные издания 
 Avengers Spotlight
 Enter the Heroic Age
 Uncanny X-Men: The Heroic Age
 The Death of Dracula

Отменённые комиксы 
Данные комиксы были отменены или возобновленны после дебюта Эры Героев:
 Agents of Atlas — Вообновлён как «Atlas»
 Avengers: The Initiative — Отменён
 Dark Avengers — Отменён
 Incredible Hercules — Отменён
 Mighty Avengers — Отменён
 New Avengers — Возобновлён
 Wolverine: Origins — Отменён

Примечания 

Издания Marvel Comics
Комиксы 2010 года
Комиксы-кроссоверы
Герои